Dawsonicyon (Давсоникион — „давсонин пас”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Dawsonicyon.
{{clade |style=font-size:85%;line-height:100%;background-color:#E5E4E2;
|grouplabel1=
|label1= Carnivoramorpha  |sublabel1=  
|1={{clade
   |thickness2=2 |thickness3=2 |thickness4=2 |label1= †Viverravidae  |sublabel1= sensu lato 
   |1=
   |label2= ?  |state2=dotted
   |2=†Carnivoramorpha sp. (UALVP 31176)
   |label3= ?  |state3=dotted
   |3=†Carnivoramorpha sp. (USNM 538395)
   |label4= ?  |state4=dotted
   |4=†"Sinopa" insectivorus
   |label5= Carnivoraformes 
   |5=

Временска распрострањенст рода Dawsonicyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes

Референце 

†
Изумрли сисари Северне Америке